Romanzo siciliano – romanzo gotico scritto da Ann Radcliffe
 Romanzo siciliano – miniserie televisiva